Barraud ist der Familienname folgender Personen:

 Aimé Barraud (1902–1954), Schweizer Maler
 Ali Barraud (1918–2015), Arzt und Politiker in Burkina Faso
 Andreas Barraud (* 1957), Schweizer Politiker
 Fabienne Barraud (* 1954), Schweizer Schauspielerin
 Francis Barraud (1856–1924), britischer Maler
 François Barraud (1899–1934), Schweizer Maler
 Henry Barraud (1900–1997), französischer Komponist
 Herbert Rose Barraud (1845–um 1896), britischer Porträtfotograf
 Maurice Barraud (1889–1954), Schweizer Maler
 Paul Philipp Barraud (1750–1820), englischer Uhrmacher

Siehe auch:
 Barrault
 Barreau
 Barrô
 Barrot